Changchunsaurus est un genre éteint de dinosaure ornithopode du Crétacé inférieur de Chine.

Une seule espèce est rattachée au genre : Changchunsaurus parvus, décrite en 2005 par Zan Shu-Qin et ses collègues.

Cladistique

Références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Asie
Ornithopoda
Taxon fossile décrit en 2005